Londa kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Londa (ort), Karnataka, Belgaum,

Italien 

 Londa, Florens, kommun, Toscana, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar